

Sigle 
 MUD Object Oriented

Codici 
 MOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moomba (Australia)
 moo – codice ISO 639-3 della lingua monom

Altro 
 Lingua moo (codice ISO 639-3 gwg)
 Lago Moo – piccolo bacino situato nel tratto piacentino dell'Appennino Ligure